Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2009.

Хуан Мартин дел Потро је освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2.

Списак носилаца 

  Роџер Федерер (финале)
  Енди Мари (четврто коло)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Новак Ђоковић (полуфинале)  Енди Родик (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (победник)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Николај Давиденко (четврто коло, предао меч због повреде бедра)  Жил Симон (треће коло, предао меч због повреде колена)  Фернандо Вердаско (четвртфинале)
  Фернандо Гонзалес (четвртфинале)
  Робин Седерлинг (четвртфинале)
  Гаел Монфис (четврто коло)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Радек Штјепанек (четврто коло)
  Марин Чилић (четвртфинале)

<li>  Томаш Бердих (треће коло)
<li>  Давид Ферер (друго коло)
<li>  Станислас Вавринка (прво коло)
<li>  Томи Хас (треће коло)
<li>  Џејмс Блејк (треће коло)
<li>  Сем Квери (треће коло)
<li>  Филип Колшрајбер (треће коло)
<li>  Хуан Карлос Фереро (четврто коло)
<li>  Марди Фиш (одустао због повреде ребара)
<li>  Пол-Анри Матје (прво коло)
<li>  Иво Карловић (прво коло)
<li>  Виктор Ханеску (прво коло)
<li>  Игор Андрејев (прво коло)
<li>  Виктор Троицки (друго коло)
<li>  Лејтон Хјуит (треће коло)
<li>  Николас Алмагро ''(треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2009.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно